Села:
 Круги — Вінницька область, Тиврівський район
 Круги — Київська область, Вишгородський район

Див. також 
 Круг